Kokkedal (plaats), plaats in Denemarken
 Kokkedal (parochie), parochie in Denemarken